Claes Karlsson (Estocolm, 1950), promotor cultural suec 
 Jan Karlsson (Falköping, Västra Götaland, 1965), ciclista suec professional entre 1998 i el 1999
 Jan Olov Karlsson (Estocolm, 1939 - 2016), polític suec, president del Tribunal de Comptes Europeu i ministre
 Ulf Karlsson